Feixa el Mola és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat al nord-est d'Abella de la Conca, en el sector occidental de la part més alta del barranc de la Vall, al nord-est de Casa Víctor. És a llevant del Clot del Bitxec i del Serrat del Víctor i a ponent de la Collada del Marinxina i del Tossal dels Qualls, al sud-oest de les bordes del Castelló i del Maranxina. Forma part d'uns camps antigament dedicats al conreu.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, una feixa era originalment una faixa llarga de terra, que ha estès el seu significat a una faixa o cinyell rocós en un pendent de muntanya. En aquest cas, però, és l'accepció original de la paraula feixa: una faixa llarga de terra conreada al peu de la cinglera de la Serra de Carreu.

Pel que fa a la segona part del topònim, el fet que es tracti el mot Mola de mot masculí fa veure que es tracta del nom o apel·latiu del propietari, no pas de cap altra accepció del mot mola, totes elles femenines.

Referències

Enllaços externs 
 Feixa el Mola en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Feixa el Mola